Buda György (1919–?) festő
 Buda György (1942) geológus, egyetemi tanár
 Buda György (1945) ausztriai magyar műfordító